Underkastelse kan avse:

Underkastelse (film) – dokumentärfilm från 2004
Underkastelse (roman), roman av Michel Houellebecq
Underkastelse (BDSM) – en del i BDSM
Underkastelse och lydnad – betydelse av det arabiska ordet islam i sin grundform, se Islam#Etymologi och innebörd

Se även
Lydnad